В рейтингу Mercer () бере участь 221 місто від Відня до Багдада за рівнем якості життя. В список країн з п'ятьма десятками найкращих міст входять Австрія, Швейцарія, Нова Зеландія, Німеччина, Канада, Данія, Нідерланди, Австралія, Швеція та США. Відень займає перше місце вже шість років поспіль.

Цей рейтинг проводиться з метою допомогти урядам та крупним компаніям розмістити співробітників у міжнародних проектах. В ході дослідження також виявляються міста з кращою безпекою на основі внутрішньої стабільності, злочинності, ефективності правоохоронної діяльності та відносин з іншими країнами. В цьому випадку Люксембург є найкращим, потім йдуть Берн, Хельсінки та Цюрих.

Рейтинг
Міста  оцінювалися за 39 факторами, в тому числі за політичною, економічною, екологічною, особистою безпекою, охороною здоров'я, освітою, транспортом та іншим факторам суспільних служб. Міста порівнювались із Нью-Йорком, який був узят за сто баллів.

Топ міст за частиною світу
Європа

Океанія

Північна Америка

Азія

Південна Америка

Африка

Примітки

Посилання
Mercer's Quality of Living survey page 
 2011 Quality of Living Worldwide Survey – city rankings (press release ). Mercer.com. Archived from the original on 28.11.2012.
 2011 Mercer Quality of Living Interactive World Map 
 2012 Quality of Living Worldwide Survey – city rankings  (press release)
 Full rankings
 2017 Mercer Quality of Living City Rankings 

Списки міст
Якість життя